Here I Am kan syfta på:

 Here I Am (album av Marion Raven) – den norska sångerskan Marion Ravens debutalbum från 2005
 Here I Am (Patty Loveless-låt) – en sång skriven av Tony Arara, och insjungen på skiva av Patty Loveless 1994
 Here I Am (Monica-låt) – en sång av den amerikanska R&B-sångerskan Monica från 2010